Чирозерин — департамент региона Агадес республики Нигер. Включает в себя городские коммуны Агадес и Чирозерин, и сельские коммуны Адербиссинат, Дабага, Ингалл и Табелот.

Примечания 

Департаменты Нигера
Регион Агадес